est une expression anglophone signifiant « L'Autre Côté ». Plusieurs œuvres portent ce titre.

Télévision 

 , titre original de Le Roi de la jungle,  de la  de Grimm ;
 , titre original de L'Autre côté,  de la  de Hercule () ;
 , titre original de L'Autre Côté,  de la  de Au-delà du réel : L'aventure continue () ;
 , titre original de L'Autre Côté,  de la  de .

Cinéma 

 , titre anglais de , film de guerre allemand de Heinz Paul, sorti en 1931 ;
 , film américain de , sorti en 2006 ;
 , film américain de David Michaels, sorti en 2011 ;
 , court métrage pakistanais de Muhammad Danish Qasim, sorti en 2012 ;
 The Other Side, film franco-italien de Roberto Minervini, sorti en 2015.

Musique

Albums 
 The Other Side, premier album acoustique du groupe Godsmack ;
 The Other Side, album du groupe Alastis.

Chansons 
 The Other Side, chanson du groupe Aerosmith ;
 The Other Side, chanson de Jason Derulo ;
 The Other Side, chanson du groupe Toto ;
 The Other Side, premier EP du compositeur Ma5k ;
 The Other Side, chanson écrite et interprétée par David Gray ;
 See You on the Other Side, chanson sortie en 1995 ;
 The Other Side, chanson du groupe Sloan, sur l'album Parallel Play ;
 The Other Side, chanson de SZA et Justin Timberlake.

Groupe 
 The Other Side, groupe « tribute » hommage aux Doors originaire de Rouen.

Photographie 
 The Other Side, série de diaporamas de la photographe Nan Goldin.

Voir aussi